Cyclone (Engels voor cycloon) kan verwijzen naar:
Cyclone (album), een album van Tangerine Dream
Cyclon (Antwerpen), een historisch motorfietsmerk
Cyclone (St. Paul), een historisch motorfietsmerk
Cyclone (Verenigde Staten), een historisch motorfietsmerk
Cyclone (automerk), een historisch automerk
Cyclone (band), een Belgische thrashmetalband
Cyclone (1978), een Mexicaanse avonturenfilm uit 1978 onder regie van René Cardona Jr.
Cyclone (1987), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1987 onder regie van Fred Olen Ray

Achtbanen
Georgia Cyclone, een houten achtbaan in het Amerikaanse Austell, Georgia. 
Cyclone in Six Flags New England bekend als Thunderbolt (Six Flags New England)

Zie ook
Cycloon (doorverwijspagina)